Hexostoma är ett släkte av plattmaskar. Hexostoma ingår i familjen Hexostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Hexostoma